Sharonov (englisch für: Scharonow) steht für:
 (2416) Sharonov, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 Roman Sergejewitsch Scharonow (* 1976), russischer ehemaliger Fußballspieler
 Wsewolod Wassiljewitsch Scharonow (1901–1964), sowjetischer Astronom
 Sharonov (Mondkrater)
 Sharonov (Marskrater)

Siehe auch:
 Scharonow